Я́ков Соломо́нович Хаст () — российский и советский художник-портретист.

Биография 
Окончив Одесскую художественную школу, в 1892 году уехал во Францию и поступил в Парижскую национальную академию изящных искусств, где обучался у известного живописца и скульптора Жана-Леона Жерома. Является представителем Парижской школы. Дружил с Модильяни, Моне, Шагалом, другими представителями Парижской школы, а также с Репиным. В 1905 году на Всемирной выставке в Бельгии была представлена персональная выставка работ Якова Хаста. За картину «Парижский слуга» был удостоен золотой медали и Гран-при. После 1914 года был вынужден вернуться в Бердянск, где прожил до начала Великой Отечественной войны. Эвакуировался в Уфу, где провёл остаток жизни. Всё это время продолжал творить, также преподавал.

Творческая деятельность 

Главным образом Хаст писал портреты. Среди работ Хаста — портреты Клода Моне («В мансарде»); Надежды Ламановой и её мужа Андрея Каютова; лауреата Сталинской премии, доктора технических наук С. Зорина; академика, Героя Социалистического Труда А. Трофимука, художника А. Лежнева и др. Над входом в небольшой уютный кинотеатр в Уфе многие годы был выставлен выполненный им портрет Александра Матросова.

Также среди работ Хаста немало пейзажей.

В Париже Я. С. Хаст познакомился с выдающимся ученым Луи Пастером. По его заказу выполнил много рисунков для анатомических атласов и статей на медицинские темы.

Выставки 
 В 1898 году работы Я. С. Хаста впервые были представлены в Парижском салоне на Елисейских полях, где впоследствии выставлялись вплоть до 1914 года.
 В 1905 году на Всемирной выставке в Бельгии была представлена персональная выставка работ Якова Соломоновича. За картину «Парижский слуга» он был удостоен золотой медали и Гран-при. Многие из выставлявшихся тогда картин были приобретены для частных коллекций, что означало признание художника.
 В ноябре 1930 года в только что открытой картинной галерее Бердянска была открыта персональная выставка Якова Хаста, где было представлено около 300 работ.
 В 1939 году работы Хаста были представлены на выставке живописи и графики в Днепропетровском художественном музее и вновь — в Бердянской картинной галерее.
 В 1940—1941 годах работы Хаста экспонировались в Запорожье.
 В 1941 году в Бердянске.
 В 1946 году на выставке «Художники Башкирии» были представлены четыре картины Якова Хаста.
 21 ноября 2013 года в Художественном музее им. И. И. Бродского открылась выставка, посвященная 140‑летию Якова Хаста.

Работы 
В годы Великой Отечественной войны часть работ Якова Соломоновича была вывезена немцами в Германию.

Наибольшее число сохранившихся работ Я.Хаста хранится в Бердянском Художественном музее им. И. И. Бродского. В запасниках музея, по словам директора Марины Николаевны Бучакчийской, находится 636 работ Я. С. Хаста парижского, бердянского и уфимского периодов, отраженных в лицах. По другим данным в 1977 году наследники художника передали в дар Бердянскому художественному музею 659 его работ.

Портрет А. Матросова, висевший в медальоне над входом кинотеатра его имени, ныне находится в запасниках Башкирского Государственного Художественного Музея имени М. В. Нестерова.

Примечания

Ссылки 
 Ірина Станіславівна Білаш. Цикл телепередач "ТБ Бердянськ" "Плеяда" – Хаст – Ч. 1 – https://www.youtube.com/watch?v=HUra3DkDcgE&list=PLHrEEN2nQGAa7qkUIeBGS77jmBouThxGF&index=5
 Ірина Станіславівна Білаш. Цикл телепередач "ТБ Бердянськ" "Плеяда" – Хаст – Ч. 2 – https://www.youtube.com/watch?v=sLFgITSYHx0&list=PLHrEEN2nQGAa7qkUIeBGS77jmBouThxGF&index=4

Художники Российской империи
Художники СССР